

Жінки 
 Чечуліна Марія Федорівна (1852—1917) — перша жінка у Фінляндії, яка отримала право скласти іспит на атестат зрілості («студентський екзамен»); після його успішного складання стала першою студенткою університету як у Фінляндії, так і в усіх країнах Північної Європи.

Чоловіки 
 Чечулін Володимир Ілліч (1937—1987) — льотчик-випробувальник Герой Радянського Союзу.
 Чечулін Дмитро Миколайович (1901—1981) — радянський архітектор, головний архітектор Москви (1945—1949), дійсний член Академії мистецтв СРСР.
 Чечулін Іван Павлович (1918—1945) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Чечулін Микола Васильович (1922—1968) — сержант РА, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Чечуліна — присілок у складі Каменського міського округу Свердловської області РФ.